Ambrogio Borghi (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Ambrogio Borghi (1848-1887) – scultore italiano